Великий Бор — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Великий Бор — деревня в Светлогорском районе Гомельской области.
 Великий Бор — агрогородок в Хойникском районе Гомельской области.
 Великий Бор — деревня в Молодечненском районе Минской области.
 Великий Бор — деревня в Червенском районе Минской области.
 Великий Бор — агрогородок в Осиповичском районе Могилёвской области.

Россия 
 Великий Бор — село в Гордеевском районе Брянской области.
 Великий Бор — посёлок в Мглинском районе Брянской области.

Украина 
 Великий бор — заказник в Сумской области